De Europese kampioenschappen tafeltennis 2021 (officieel: Gazprom European Table Tennis Championships) werden van 28 september tot en met 3 oktober 2021 door de ETTU georganiseerd in de Roemeense stad Cluj-Napoca.

Er werden deze editie alleen landenwedstrijden gehouden, zowel voor mannen- als voor vrouwenteams.

Bij de mannen prolongeerde Duitsland zijn titel door Rusland in de finale met 3-1 te verslaan. Bij de vrouwen werd vijfvoudig Europees en regerend kampioen Roemenië verslagen door Duitsland, dat voor de achtste keer Europees kampioen werd.

Een team bestaat uit drie of vier spelers. Speler 1 of speler 2 mag vervangen worden door speler 4 nadat speler 1 en 2 hun eerste wedstrijd gespeeld hebben. Een landenwedstrijd is gewonnen als er drie wedstrijden zijn gewonnen. De wedstrijden zijn gewonnen als er drie sets zijn gewonnen (best-of-five). Er worden alleen enkels gespeeld.

Bij de mannen hebben 26 landenteams zich gekwalificeerd. Deze zijn verdeeld over 8 pools. Pool A t/m F bestaan elk uit drie landenteams, pool G en H bestaan elk uit vier landenteams.

Bij de vrouwen hebben 24 landenteams zich gekwalificeerd. Deze zijn verdeeld over 8 pools. Iedere pool bestaat dus uit drie landenteams.

Tijden zijn Midden-Europese tijden.

Onderdelen en medailles

Resultaten mannen 

 De poulewinnaars kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Plaatsingswedstrijden

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Resultaten vrouwen 

 De poulewinnaars kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Plaatsingswedstrijden

Kwartfinales

Halve finales

Finale 

Tafeltennis
2021
Tafeltennis in 2021
Sport in Cluj-Napoca